Gwangjang steht für:

 Gwangjang-Markt, früher Dongdaemun Market, ein traditioneller Straßenmarkt in Jongno-gu, Seoul
 Gwangjang-dong, ein Dong in Gwangjin-gu